Вере — многозначный термин:

 Вере — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии и северные районы Камеруна.
 Вере — языки адамава-убангийской семьи нигеро-конголезской макросемьи.
 Населённые пункты:
 Вере () — главный город в общине Вере в провинции Зеландия (Нидерланды).
 Вере () — община в провинции Зеландия (Нидерланды).
 Вере () — муниципалитет в штате Парана (Бразилия).
 Реки:
 Вере () — река в Германии, приток реки Верры.
 Вере — малая река в Усть-Куломском районе республики Коми (Россия), приток реки Прупт.
 Вере () — река в Грузии, приток Куры.
 Вере-Ёль — река в России, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Вер (стр. значений)

Примечания